Бе́ктышево — село в Рязанцевском сельском поселении Переславского района Ярославской области, входит в состав Смоленского сельского округа.

История 
В писцовых книгах 1628/1629 года село Бектышево записано за стольником патриарха Филарета Архипом Семёновым Самсоновым. В переписных книгах 1678 года Бектышево значится за детьми вышеозначенного помещика Александром, Михаилом, Иваном Архиповыми Самсоновыми в общем владении. Вотчинники Самсоновы жили в Бектышеве до Октябрьской революции. 

В селе Бектышеве с 1868 года мужская начальная школа, с 1875 года двухклассное министерское училище.

Население

Усадьба Самсоновых 
Генерал-поручик П. А. Самсонов (1773-1859) в 1810-11 гг. выстроил на кирпичных фундаментах бревенчатый усадебный дом в стиле классицизма, с шестиколонным портиком. В советское время этот нестандартный памятник усадебного классицизма был приспособлен под сельский клуб. Сгорел в 2002 году во время празднования 9 мая.

Введенская церковь 
Деревянная церковь Введения Пречистой Богородицы известна по документам с 1628 года. Постройка каменного храма начата в 1782 году на средства секунд-майора Александра Иванова Самсонова, окончена к 1798 году. В 1874 году к этой церкви пристроен другой тёплый придел и стало три престола: в холодной в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в приделах тёплых в честь святых апостолов Петра и Павла и в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Примечания 

Населённые пункты Переславского района
Памятники архитектуры России, утраченные в постсоветский период
Усадьбы Ярославской области